Le tournoi de tennis de Zagreb 2010 du circuit ATP se tient du  au .

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte son  en conservant son titre face à Michael Berrer, qui lui atteint par ailleurs sa première finale en carrière.
 En double, Jürgen Melzer et Philipp Petzschner remporte le titre face à Arnaud Clément et Olivier Rochus. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Zagreb
Sport en Croatie en 2010
Tennis en février 2010